A Obshchenatsional'noe Televidenie (ONT), é um canal de televisão bielorrusso. A estação está em negociações com a EBU, para se tornar membro activo da mesma, e poder assim representar a Bielorrússia no Festival Eurovisão da Canção.

Redes de televisão da Bielorrússia